Столбцы может означать:
 Столбцы — город в Минской области в Белоруссии.
 Столбцы — деревня, Кадыйский район, Костромская область.
 Столбцы — упразднённое село в Первомайском районе Крыма.
 Столбцы — железнодорожная станция в городе Столбцы.
 Столбцы — форма документов в виде бумажной ленты, применявшаяся на Руси.
 Столбцы — блюдо. 
 Столбцы — то же, что и колонки в типографии.
 «Столбцы» — книга Николая Заболоцкого.

См. также 
 Столбец